Radić, apellido de origen croata, puede estar haciendo referencia a:

  Stjepan Radić (1871-1928), político croata
  Smiljan Radic Piraíno (1937-2008), empresario chileno
  Smiljan Radic Clarke (n.1965), arquitecto chileno
  Indira Radić (n.1966), cantante serbobosnia
  Perica Radić (n.1984), futbolista serbio